Inshallah ("Se Dio vuole") – nell'Islam, espressione che manifesta la speranza di un credente affinché un evento possa accadere in avvenire; dal connotato palesemente religioso, questa può significare anche 'sia fatta la volontà di Dio
 Inshallah – album di Anansi del 2014
 Inshallah – singolo di Anansi del 2014

 Insciallah – romanzo di Oriana Fallaci